RBBR steht für:
 Remazol Brilliant Blue R, auch Reactive Blue 19, blauer Reaktivfarbstoff zum Färben von Baumwolle und Wolle

RbBr steht für:
 Rubidiumbromid, Rubidiumsalz der Bromwasserstoffsäure

Abkürzung